Кеннет Рот (, род. 23 сентября 1955, Элмхерст, Иллинойс, США) — американский адвокат, общественный деятель, правозащитник. Рот был исполнительным директором базирующейся в Нью-Йорке правозащитной организации «Хьюман Райтс Вотч» (ХРВ) с 1993 по 2022 год.

Биография

Ранние годы 
Кеннет Рот родился 23 сентября 1955 года в Элмхерсте, штат Иллинойс. Его родителями были Мюриэль Т. Рот и еврейский беженец из Германии Уолтер С. Рот. 

Еврейская семья его отца жила в Франкфурте, где у них была скотобойня, когда к власти пришёл Гитлер.

Детство Кеннета Рота проходило в Дирфилде, пригородном районе Чикаго.

Рот окончил Брауновский университет в 1977 году со степенью бакалавра истории и получил степень доктора права в Йельской школе права в 1980 году.

В 2011 году Рот обвенчался в англиканской церкви.

Карьера правозащитника 
Рот занимался частной практикой в качестве судебного исполнителя, работал федеральным прокурором в федеральном окружном суде Южного округа Нью-Йорка и участвовал в расследовании «Иран-контрас» в Вашингтоне, округ Колумбия. 

После окончания курса по правам человека в Йельской школе права, Рот не мог найти постоянной работы, он работал волонтёром по ночам и в выходные дни, занимаясь правозащитной деятельностью, уделяя особое внимание введению Советским Союзом военного положения в Польше в 1981 году.

Он присоединился к Human Rights Watch в 1987 году в качестве заместителя директора. Его первоначальная работа была посвящена Гаити, Кубе и Ближнему Востоку.

Хьюман Райтс Вотч 
Рот стал исполнительным директором «Хьюман Райтс Вотч» (ХРВ) в 1993-м, сменив на посту Арье Нейера, который ушёл, чтобы возглавить Институт открытого общества Джорджа Сороса. 

За время его работы на посту директора, штат ХРВ увеличился с 60 до 552 человек, ХРВ получила Нобелевскую премию мира в 1997 году за запрет противопехотных мин, помогла создать Международный уголовный суд и запретить использование детей в армии. Рот ушел из ХРВ 31 августа 2022 года. Покинув HRW, Рот заявил, что собирается продолжать правозащитную общественную работу, хочет написать книгу.

Награды 

Рот получил почетные степени Университета Брауна, Боудойн-колледжа, Университета Оттавы и Американского университета в Париже . Он был лауреатом Афинской премии за демократию, премии Уильяма Роджерса от Университета Брауна и премии Жана Майера за глобальное гражданство от Университета Тафтса. Он входит в Наблюдательный совет Института Уотсона в Университете Брауна, в Совет управляющих Бард-колледжа в Берлине и в Консультативную группу по гуманитарным вопросам и развитию Фонда Ново Нордиск.

Примечания 

Работники Human Rights Watch
Правозащитники США
Общественные деятели США
Почётные доктора Оттавского университета